Флаг муниципального образования «Егорлы́кское сельское поселение» Егорлыкского района Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 ноября 2011 года и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7333.

29 февраля 2012 года в станице Егорлыкская состоялось торжественное вручение членом правления Союза геральдистов России Олегом Романовичем Тесля главе Егорлыкского сельского поселения Ивану Ивановичу Гулай свидетельств о регистрации герба и флага муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Флаг составлен на основании герба Егорлыкского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Егорлыкского сельского поселения в синем, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом червлёном и лазоревом поле пояс, сопровождаемый вверху — тремя, объединёнными в основании, церковными главами (средняя позади и больше), внизу — скрещёнными казачьей шашкой в ножнах рукоятью вверх и колосом, выше которых — крест с расширяющимися концами; все фигуры — золотые».

Обоснование символики 
Жёлтая полоса — олицетворение тракта на Кавказ, на котором была основана станица Егорлыкская.

Синее поле флага и жёлтые (золотые) пояс и элементы герба — традиционные цвета выходцев из Малороссии — первых поселенцев Егорлыкской станицы.

Шашка и кавалерский крест — показывает историческую связь Егорлыкской земли с казачеством — очень большую роль сыграли в судьбе станицы Егорлыкской — атаман М. И. Платов и атаман И. Ф. Кадацкий.

Жёлтый колос — символ урожая, богатства, стабильности.

Красное поле флага показывает героическую историю станицы на всем протяжении истории, и особенно в годы Великой Отечественной войны.

История 

15 июня 2011 года, Главой Егорлыкского сельского поселения И. И. Гулай, был подписан проект решения «О флаге муниципального образования „Егорлыкское сельское поселение“». Данное решение было представлено в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью внесения флага в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Разработка флага была осуществлена Олегом Тесля (идея флага, обоснование символики), Николаем Кузьменко (идея флага) и Олегом Дмитриевым (компьютерный дизайн).

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Егорлыкского сельского поселения в синем, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласило: «В пересечённом червлёном и лазоревом поле пояс, сопровождаемый вверху — церковной главкой, внизу — двумя скрещёнными казачьими шашками в ножнах рукоятями вверх, выше которых — крест с расширяющимися концами; все фигуры — золотые».

Символика 
Золотой пояс — олицетворение тракта на Кавказ, на котором была основана ст. Егорлыкская.

Лазуревое (синее) поле флага и золотые пояс и элементы герба — традиционные цвета выходцев из Малороссии — первых поселенцев Егорлыкской станицы.

Скрещённые шашки и кавалерский крест — показывает историческую связь Егорлыкской земли с казачеством — очень большую роль сыграли в судьбе ст. Егорлыкской — Атаманы М. И. Платов и И. Ф. Кадацкий.

Золото — символ урожая, богатства, стабильности.

Червлёное (красное) поле флага показывает героическую историю станицы на всем протяжении истории, и особенно в годы Великой Отечественной войны.

Примечания 

Флаги с изображением церкви
Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением пшеничного колоса